Осипково — название нескольких населённых пунктов:
 Осипково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Осипково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.